Александр Александрович Александров
 Александров, Александр Александрович (1927—2004) — советский и российский пианист и музыкальный педагог.
 Александров, Александр Александрович (1905—1985) — советский цирковой артист, велофигурист.
 Александров, Александр Александрович (1858—1920) — русский военный геодезист и топограф.
 Александров, Александр Александрович (1919—2010) — советский и российский историк, краевед. Примечания